Marc Werlen (1978-), joueur de hockey sur glace suisse ;
 Martin Werlen (1962-), clerc régulier de l'ordre de Saint Benoit ;

Homonymie de patronyme